Jankus ist ein litauischer männlicher Familienname.

Herkunft 
Der Name ist slawischer Herkunft, vgl. polnisch Janka, Janko, Janek: von Jan (SSNO II 412-419), deutsch Jahnke, Janke, Janck, Johnke: von Johannes (M. Gottschald, 1954, p. 353), weißrussisch Янкo

Ableitungen 
 Jankauskas
 Jankūnas

Weibliche Formen 
 Jankutė (ledig)
 Jankuvienė (verheiratet)

Namensträger 
 Gediminas Jankus (* 1951), litauischer Politiker
 Martynas Jankus (1858–1946), litauisch-preußischer Buchdrucker und Publizist

Einzelnachweise 

Familienname
Litauischer Personenname